Jonesboro peut désigner :

 Jonesboro (Arkansas)
 Jonesboro (Géorgie), originellement Jonesborough
 Jonesboro (Illinois)
 Jonesboro (Indiana)
 Jonesboro (Louisiane)
 Jonesboro (Maine)
 Jonesboro (Tennessee)
 Jonesboro (Texas)
 Jonesborough, dans le Tennessee

Homonymie de toponyme